Ошаганды — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Ошаганды (быв. Красный Кут) — село в Осакаровском районе Карагандинской области.
 Ошаганды — село в Джангельдинском районе Костанайской области.